Simon Edvinsson (né le  à Kungsbacka en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de Défenseur.

Biographie

En club 
Formé au Hanhals IF, au Hovås HC, au Leksands IF et IF Mölndal Hockey, Edvinsson intègre le système de formation junior du Frölunda HC en 2018-2019. 

En 2020, il fait ses débuts avec l'équipe. Il est également prêté au VIK Västerås HK à partir du .

En prévision du repêchage de 2021, la centrale  de recrutement de la LNH le classe au deuxième rang des espoirs internationaux chez les patineurs. Le soir du repêchage, il est choisi au  rang par les Red Wings de Détroit.

Au niveau international 
Eklund représente la Suède au niveau international junior. Il remporte la médaille de bronze lors du Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace en 2021.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2015-2016 || Hanhals IF U16 || U16 Div2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Hovås HC U16 || U16 Div2 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Hovås HC U16 || U16 Div1 || 14 || 2 || 5 || 7 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Hovås HC U18 || U18 Div2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Leksands IF U16 || U16 Elit || 14 || 1 || 7 || 8 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Leksands IF J18 || J18 Elit || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || IF Mölndal U16 || U16 Div1 || 4 || 3 || 5 || 8 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || IF Mölndal J18 || J18 Div1 || 7 || 1 || 8 || 9 || 4 || 3 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC U16 || U16 Elit || 16 || 8 || 15 || 23 || 59 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC U16 || U16 SM || 8 || 2 || 11 || 13 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC J18 || J18 Elit || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC J18 || J18 Allsvenskan || 8 || 1 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-						
| 2019-2020 || Frölunda HC J18 || J18 Elit || 9 || 1 || 9 || 10 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC J18 || J18 Allsvenskan || 10 || 3 || 7 || 10 || 10 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0
|-	
| 2019-2020 || Frölunda HC J20 || J20 SuperElit || 8 || 0 || 6 || 6 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC J20 || J20 SuperElit || 14 || 1 || 5 || 6 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL || 10 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-						
| 2020-2021 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 14 || 0 || 5 || 5 || 0 || 6 || 1 || 2 || 3 || 8
|-	
| 2021-2022 || Frölunda HC || SHL ||44 ||2 ||17 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Au niveau international 

| 2018-2019 || align=left| Suède U16 || align="left"|International U16 || 6 || 0 || 7 || 7 || 2 || align="left"| 
|-
| 2019-2020 || align=left| Suède U17 || align="left"|International U17 || 13 || 2 || 12 || 14 || 12 || align="left"| 
|-
| 2019-2020 || align=left| Suède U17 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 5 || 5 || 0 || align="left"| 
|-
| 2020-2021 || align=left| Suède U18 || align="left"|International U18 || 7 || 1 || 3 || 4 || 8 || align="left"| 
|-
| 2020-2021 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-

Références 

Naissance en février 2003
Naissance dans le comté de Halland
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du VIK Västerås HK